

oorspronkelijke betekenis 
 mayday (radiosignaal)

personen 
 Derrick May (musicus), Mayday, een pseudoniem van Derrick May
 Diva Mayday, een Amsterdamse travestie-artiest
 May Day (James Bond), een personage uit A view to a kill

film en televisie 
 Mayday (2005), televisiefilm van T.J. Scott met Aidan Quinn en Kelly Hu
 Mayday (2019) van Massimiliano Cerchi
 Mayday (2020) van Sam Akina met Piotr Adamczyk
 Mayday (2021) van Karen Cinorre met Grace Van Patten

 Mayday (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2013
 Air Crash Investigation, ook wel Mayday genoemd, documentaireserie

 May Day (ER), een aflevering van ER

organisaties en evenementen 
 G.S.Z. Mayday, studentenzeilvereniging
 Mayday (manifestatie), een jaarlijkse manifestatie van Youth for Christ op Hemelvaartsdag
 Mayday (rave), een groot ravefeest in Duitsland
 Members of Mayday, een muziekproject dat hieruit voortkomt

overige 
 Mayday (computerspel)